Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek Tétény, továbbá  jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 Tétény-busz (Budapest, 1998–2007)megszűnt; →233E busz (Budapest)
 -busz (Budapest, 2002)megszűnt